Папуа — имя собственное.

Топоним 
 Папуа — Новая Гвинея — государство, занимающее восточную половину острова Новая Гвинея и ряд мелких островов.
 Западная Новая Гвинея — официально известная как Папуа с 2002 года (код ISO: ID-PP), индонезийская западная половина острова Новая Гвинея.
 Папуа — провинция Индонезии, занимающая большую часть западной половины Новой Гвинеи.
 Папуа — залив Кораллового моря у юго-восточного побережья о. Новая Гвинея.
 Папуа — одна из четырёх регионов Папуа — Новой Гвинеи.
 Папуа — бывшая колония Великобритании и Австралии, занимавшая юго-восточную часть о. Новая Гвинея; позднее вошла в состав Папуа — Новой Гвинеи.

Другое 
 «Papuwa» — манга, автором которой является Ами Сибата.

См. также 
 Папуасы
 Папуасские языки